Austria:
 Retz – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn

Osoby:
 Adolf Retz – niemiecki polityk
 Franz von Reetz – austriacki teolog

Zobacz też:
 Rez
 Rhetz